Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 2001 – trzynaste mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 29 lipca – 11 sierpnia 2001 roku na Węgrzech. Tytułu zdobytego w 1999 roku broniła reprezentacja Rumunii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–12 
Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–20 
Grupa III

Grupa IV

Faza pucharowa 
Mecze o miejsca 1–4

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 17. miejsce

Mecz o 19. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2001
2001 w piłce ręcznej
2001 na Węgrzech
Piłka ręczna na Węgrzech
Pápa
Sport w Győr